L'arbre généalogique de la , fondée par , est complexe et incomplet. Les relations douteuses sont marquées par une ligne pointillée. Ne sont représentés que les acteurs majeurs de la dynastie. Les noms féminins sont indiqués en italique.

  

Index égyptologique
XVIIIe dynastie égyptienne
18